Merchant Taylors’ School ist der Name folgender Schulen in England:

 Merchant Taylors’ School (London) 
 Merchant Taylors’ School (Northwood)
 Merchant Taylors’ School (Crosby) (Merchant Taylors’ School for Boys, Crosby)
 Merchant Taylors’ Girls’ School in Crosby